__БЕЗКН__

Viverravidae (Виверавидае — „преци цибетки”) је изумрла породица плацентални сисара, из изумрле натпородице Viverravoidea унутар кладуса Carnivoramorpha, која је у периоду од раног палеоцена до касног еоцена настањивала подручје Европе, Азије и Сјеверне Америке. Ову породицу сисара су чиниле потпородице Didymictinae, Ictidopappinae и Viverravinae, родови Orientictis, Pappictidops, Preonictis и Variviverra, као и несврстана врста Viverravidae sp. (CM 71188 & CM 71189). Стручни назив за чланове ове породице сисара је виверавиди.

Етимологија назива

Опис 
Представници ове породице плацентални сисара су били мали месоједи који по својој величини и по свом изгледу наликовали на куне, мунгосе и цибетке. Ови сисари су имали издужене лобање и само по два пара кутњака у вилицама (M1/m1 и M2/m2), док трећи пар кутњака (M3/m3) није присутан. Такође, ови сисари су као и сви представници кладуса Carnivoramorpha посједовали карнасалне зубе (тј. зубе дераче). Ти зуби су модификовани четврти горњи преткутњаци (P4) и први доњи кутњаци (m1). Ови сисари су се хранили са малим плијеном (углавном са инсектима, али и са малим сисарима, малим птицама, малим гмизавцима и сл.), јајима и са воћем , и живјеле су слично као данашње цибетке, мунгоси и куне.

Еволуција 
Представници ове изумрле породице сисара су се појавили на подручју данашње Сјеверне Америке у периоду раног Палеоцена, одакле су се проширила на подручје Азије и Европе.

Систематика

Историја класификације 
Породица Viverravidae је раније била уврштавана као представник реда звијери и сматрана је за групу из које су се директно развили представници подреда мачколике звијери. У каснијим истраживањима се пак утврдило да ова породица сисара није директан предак мачколики звијери, нити да се ради о представницима реда звијери, већ да се ради о засебној породици сисара у сродству са звијерима. Представници потпородице Didymictinae су једно вријеме били сматрани као засебана група мачколики звијери Didymictida, но касније су ипак уврштени у породицу Viverravidae. Такође, једно вријеме је породица Viverravidae била уврштавана као потпородица Viverravinae унутар породице Miacidae.

Класификација 
Класификација породице Viverravidae (тј. натпородице Viverravoidea):

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Viverravidae.

Временска распрострањенст

Унутар кладуса Carnivoramorpha

Унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoramorpha
 Miacoidea

Референце

Литература 

 O. P. Hay (1902) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 L. M. Van Valen (1978) "The beginning of the Age of Mammals." Evolutionary Theory 4:45-80
 H. N. Bryant (1991) "Phylogenetic relationships and systematics of the Nimravidae (Carnivora)." Journal of Mammalogy 72(1):56-78
 T. E. Williamson and S. G. Lucas (1993) "Paleocene vertebrate paleontology of the San Juan Basin, New Mexico." New Mexico Museum of Natural History Bulletin 2:105-136
 
 K. D. Rose, A. E. Chew, R. H. Dunn, M. J. Kraus, H. C. Fricke and S. P. Zack (2012) "Earliest Eocene mammalian fauna from the Paleocene-Eocene Thermal Maximum at Sand Creek Divide, southern Bighorn Basin, Wyoming." University of Michigan Papers on Paleontology 36:1-122